Druga hrvatska nogometna liga sezone 2001./2002. bila je podijeljena u dvije zasebne lige: Sjever-Istok i Zapad-Jug. U svakoj se natjecalo 16 klubova, te se igralo 30 kola.

Pobjednici liga, Vukovar '91 i Istra, kroz kvalifikacije nisu uspjeli osigurati ulazak u Prvu HNL. Iz Druge HNL ispalo je po 6 posljednje plasiranih klubova iz svake lige.

Tablica sezone 2001./02.

Sjever-Istok

Ljestvica

Zapad-Jug

Ljestvica

Kvalifikacije za 1. HNL 2002./03.  
 
1.utakmica NK Vukovar '91  –  NK Šibenik   0:0

2.utakmica  NK Šibenik – NK Vukovar '91     4:3

1.utakmica   NK Istra  –  NK Kamen Ingrad 0:1

2.utakmica    NK Kamen Ingrad – NK Istra  2:1

Kamen Ingrad i Šibenik su izborili ostanak u 1. HNL 2002./03.

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2001./02.

2001
 2